Усовершенствованный видеоразъём VESA — это стандарт VESA, предназначенный для уменьшения количества кабелей вокруг компьютера за счёт объединения видео, аудио, FireWire и USB в единую кабельную систему. Цель системы состояла в том, чтобы сделать монитор центральной точкой подключения. Хотя конкретная идея не нашла поддержки у производителей компьютеров, она была преобразована в несколько более популярный стандарт подключения и отображения VESA.

Разъём VESA EVC способен передавать аналоговый видеовыход (на основе VGA), видеовход (композитный), FireWire, аудио (аналоговый стерео) и USB-сигналы. Распиновка в чём-то похожа на более новый штекер и дисплей VESA. Его можно отличить от штекера и разъёма дисплея по корпусу, которая имеет форму равнобедренной трапеции, аналогичной оболочке D-субминиатюрного разъёма вместо «D»-образной оболочки разъёма DVI.

Ссылки 
 VESA Enhanced Video Connector from the PCMAG.com encyclopedia. Includes an image of how the idea was intended to work
 Enhanced Video Connector pinout info

Интерфейсы устройств
Электрические сигнальные коннекторы
Кабельные разъёмы